Біллі Джин Кінг була триразовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Енн Джонс з рахунком 6–3, 3–6, 2–6. Для Джонс це був перший титул Вімблдону, а також третій і останній титул на турнірах Великого шолома загалом.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (півфінал)
  Біллі Джин Кінг (фінал)
  Вірджинія Вейд (3 коло)
  Енн Джонс (переможниця)
  Ненсі Річі (чвертьфінал)
  Керрі Мелвілл (2 коло)
  Джулі Гелдман (чвертьфінал)
  Джуді Тегарт (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір